Onderdistrict in Indonesië
 Air Naningan (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Tanggamus in de provincie Lampung
Plaats in Indonesië
 Air Naningan (plaats), een plaats in het regentschap Tanggamus in de provincie Lampung